Haakon, norveški prestolonaslednik (polno ime Haakon Magnus), * 20. julij 1973, Rikshospitalet, Oslo, Norveška

Haakon je prestolonaslednik na norveški prestol in sin vladajočega kralja Haralda V.. Pričakuje se, da bo nasledil prestol kot Haakon VIII. Je tudi član hiše Glücksburg. Prestolonaslednik se je poročil z Mette-Marit Tjessem Høiby (zdaj prestolonaslednico Norveške), s katero ima dva otroka. Ima starejšo sestro princeso Märtho Louise.

Družina in zgodnje življenje
Po rojstvu je bil poimenovan princ Haakon Magnus in v napovedi je bilo poudarjeno, da bo šel z imenom Haakon.

Haakonovi botri so kralj Olaf V. Norveški, princesa Astrid Norveška, princ Karl Bernadotte, kralj Karl XVI. Gustav Švedski, kraljica Margareta II. Danska in princesa Ana, kraljevska princesa. Kot potomec kralja Edvarda VII. Britanskega je Haakon upravičen do nasledstva do prestola šestnajstih kraljestev Commonwealtha. Je tretji bratranec sedanjega prestolonaslednika valižanskega princa Charlesa.

Haakon ima eno sestro, princeso Märtho Louise (rojena 1971). Leta 1999 se je norveška ustava spremenila in odobrila absolutno primogenituro na norveški prestol, kar pomeni, da ima najstarejši otrok, ne glede na spol, prednost v liniji nasledstva. To pa ne pomeni, da to velja za nazaj (kot je to na primer Švedska naredila leta 1980), kar pomeni, da ima Haakon še vedno prednost v liniji pred svojo starejšo sestro.

Izobraževanje in vojaško življenje
Haakon je služil v Norveški kraljevi mornarici, kjer se je obvezal na izobraževanje prvostopenjskega častnika na Norveški mornariški akademiji. To je kasneje sledilo z letom na krovu raketnem torpednem čolnu in drugih plovilih. Prejel je diplomo leta 1999 iz politične znanosti na Kalifornijski univerzi na Berkeleyu. Haakon je kasneje obiskoval predavanja na Univerzi v Oslu in leta 2001 imel uvoden tečaj javnega uslužbenca na Norveškem ministrstvu za zunanje zadeve. Leta 2003 je zaključil šolanje na Londonski šoli za ekonomijo, kjer je prejel magisterij v razvojnih študijah s specializiranjem v mednarodni trgovini in Afriki.

Kot z dnevom 15. novembra 2013 je v Kraljevski norveški mornarici njegov častniški čin admiral ter v Norveški vojski in v Norveških kraljevskih zračnih silah je general.

Poroka in otroci

Haakon se je 25. avgusta 2001 v katedrali v Oslu poročil z meščanko in mati samohranilko Mette-Marit Tjessem Høiby, ki je po poroki postala kronska princesa. Danski prestolonaslednik Friderik je bil njegova priča. Ko je bila zaroka med prestolonaslednikom Haakonom in Mette-Marit objavljena, so mnogi Norvežani čutili, da je bila prestolonaslednikova izbira žene neprimerna. To je bilo predvsem zato, ker je bila mati samohranilka, vendar pa so bile informacije o njeni vpletenosti v rave sceni v Oslu, ki je vključevala veliko subkulture drog, dodane tudi v njeno kontroverznost. Poleg tega je bil oče njenega otroka obsojen zaradi kaznivih dejanj, povezanimi z drogami. V iskreni novinarski konferenci pred poroko je kronska princesa pojasnila svojo preteklost, kot je rekla med drugim, da bi bilo lahko njeno mladostno uporništvo močnejše od večine mladih ljudi. Čeprav jo nekateri še vedno vidijo za neprimerno ženo prihodnjega voditelja države, je vprašanje o Mette-Maritini preteklosti v veliki meri določeno za konec v norveški javni razpravi.

Par ima dva otroka:
Njeno kraljevsko visočanstvo princesa Ingrid Alexandra, rojena 21. januarja 2004 v Oslu.
Njegovo visočanstvo princ Sverre Magnus, rojen 3. decembra 2005 v Oslu.

Haakon je tudi krušni oče sinu Mette-Marit, Mariusu Borgu Høibyju, iz njenega razmerja z Mortnom Borgom.

Uradna rezidenca
Posestev Skaugum, ki se nahaja na območju Semsvannet, je uradna rezidenca norveškega prestolonaslednika in prestolonaslednice.

Kraljeve dolžnosti

Od 25. novembra 2003 do 12. aprila 2004 je bil Haakon regent Norveške med kraljevim zdravljenjem za rakom in v obdobju njegovega poznejšega okrevanja. Prav tako je bil Haakon regent od 29. marca do 7. junija 2005, ko si je kralj popolno opomogel od operaciji srca, ki se je odvila 1. aprila.

V dodatku njegovim uradnim nalogam ima Haakon velik interes v kulturnih zadevah. Januarja 2006 je (skupaj z norveško kraljevsko družino) popravil svoj seznam pokroviteljstva. Sedaj ima v svoji mapi dvanajst pokroviteljskih vlog, vključno z letnimi Bjørnsonovimi knjižnimi festivali. Pokroviteljske vloge bodo trajale pet let, po čimer bodo bile obnovljene in druge skupine se lahko prijavijo za kraljevsko pomoč.

Leta 2006 je Haakon ustanovil Global Dignity z Pekko Himanen in Johnom Hopom Bryantom. Global Dignity je neodvisna, nepolitična organizacija, ki spodbuja univerzalno pravico vsakega človeka za dostojno življenje.

Osebni interesi

Kronski princ je sodeloval pri številnih športih in zdi se, da mu je še posebej všeč jadranje na deski, vendar pa ni nikoli sodeloval v kakšnem resnejšem tekmovanju. Haakon je znan kot veliki oboževalec glasbe. Ko je bil mlajši, je obiskoval glasbene festivale po vsej Evropi, vključno s festivalom Roskilde na Danskem in festivalom Quart v Kristiansandu na Norveškem.

Bil je tudi del olimpijskih slovesnosti. Leta 1994 sta prestolonaslednik in njegov oče igrala vlogo v otvoritveni slovesnosti v Lillehammerju. Medtem ko je kralj odprl igre, je prestolonaslednik prižgal ogenj, in se s tem poklonili svojemu očetu in dedku, ki sta služila kot Olimpijca. Udeležil se je tudi slovesnosti ob otvoritvi v Vancouvru.

Leta 2011 je s kitaro spremljal bend Katzenjammer v njihovem snemanju pesmi "Vi tenner våre lykter" (za 2011 božično-tematski album z istim imenom). Izkupiček koristi je šel v "fund kronskega princa in kronske princese."

Nazivi
 20. julij 1973 - 17 .januar 1991: Njegova kraljeva visokost princ Haakon Magnus Norveški
 17. januar 1991 - danes: Njegova kraljeva visokost kronski princ Norveške

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
 Norveška kraljeva hiša
 Uradna biografija 
 Norveški kraljevi red svetega Olafa - prestolonaslednik Haakon prejemnik velikega križa z ovratnikom
Prestolonaslednik in prestolonaslednica opravljata politično delo

|-

|-

|-

|-

|-

Živeči ljudje
Nosilci kraljevega norveškega reda svetega Olava
Norveški princi
Norveški generali
Luterani